Příjmení Plass nosí více významných osobností:

 František Plass (1944–2022) – český fotbalista a trenér, československý reprezentant
 Johann Plass (1830–1910) – rakouský politik německé národnosti
 Miloslav Plass (* 1963) – český politik a manažer